La Cène d'Emmaüs est un thème artistique chrétien traitant du repas du Christ avec deux disciples à Emmaüs, après sa résurrection et décrit dans l'évangile selon saint Luc. On rencontre parfois indifféremment les titres de Souper à Emmaüs ou de Pèlerins d'Emmaüs.

 La Cène d'Emmaüs, gravure de Dürer faisant partie de la série de lithographies la Petite Passion.
 La Cène d'Emmaüs, tableau de Pontormo (1525), galerie des Offices à Florence .
 Le Souper à Emmaüs, tableau de Moretto da Brescia conservé à la pinacothèque Tosio Martinengo de Brescia (1526).
 Les Pèlerins d'Emmaüs, tableau du Titien (1530).
 Le Souper à Emmaüs, tableau du Caravage conservé à la National Gallery de Londres (1601-1602).
 Le Souper à Emmaüs, tableau du Caravage conservé à la Pinacothèque de Brera de Milan (1606).
 La Cène d'Emmaüs ou La Mulâtre, tableau de Diego Vélasquez conservé à la National Gallery of Ireland de Dublin (1618-1622).
 La Cène d'Emmaüs, tableau de Diego Vélasquez conservé au Metropolitan Museum of Art à New York (1619-1622);
 La Cène d'Emmaüs ou La Mulâtre, tableau de Vélasquez conservé à l'Art Institute de Chicago (1618-1622).
 Les Pèlerins d'Emmaüs, plusieurs tableaux de Rembrandt.
 Les Pèlerins d'Emmaüs tableau de Véronèse, Musée du Louvre,(vers 1559)
 Le Repas d'Emmaüs, tableau de Mathias Stomer, Musée de Grenoble

Références

Voir aussi 
 

Représentation artistique de Jésus-Christ par thème